Суса́на И́рма Лоса́но Гонса́лес (; 24 августа 1943, Монтеррей Мексика — 21 октября 2013, Мехико, Мексика) — мексиканская актриса.

Биография 
Родилась 24 августа 1943 года в семье Рамиро Лосано и Сусаны Гонсалес. Росла в многодетной семье со своими сестрой Кристиной и братом Рамиро. 
Получила образование в Colegio de Monjas. В 1963 году начала свою творческую карьеру в театре, выйдя на сцену в спектакле «La luna es azul». В этом же году состоялся и её дебют на телевидении в теленовелле «La Culpa de los Padres».  В 1970 году исполнила роль Луисы в первой версии теленовеллы «Yesenia» . В 1971 году исполнила эту же роль в фильме-ремейке «Есения», где снималась вместе с Жаклин Андере и Хорхе Лаватом. В России её помнили по сериалам Дикая Роза и Моя вторая мама, а также по фильму Есения. Всего актриса снялась в 68 фильмах и сериалах. Последней теленовеллой с участием актрисы является Как говорится.

Тяжёлая болезнь и смерть 
В начале 2013 года актриса серьёзно заболела: у неё диагностировали рак слюнных желёз. Всё началось с боли во рту, которая продолжала прогрессировать, несмотря на попытки актрисы бороться с болезнью. Даже пришлось вырезать опухоль в щеке. Актриса сильно постарела как внешне, так и внутренне. Сообщения о болезни актрисы не сходило с заголовков газет, пока та мужественно боролась до конца. Но лечение к большому сожалению не дало никаких результатов, несмотря на огромную сумму, перечисленную ей поклонниками. Для поддержания жизни актрисы даже давались благотворительные концерты. О болезни актрисы знала не только вся Мексика, но и также вся Латинская Америка.

Скончалась рано утром 21 октября 2013 года. Смерть актрисы потрясла всех мексиканцев от мала до велика, многие даже плакали, узнав о невосполнимой утрате. Похороны актрисы вылились в общенациональный траур с отменой развлекательных телепередач. Последний покой актриса встретила на кладбище Пантеон. На следующий день после похорон на ТВ шёл день Ирмы Лосано, где демонстрировались самые яркие фильмы с её участием и яркие отрывки из телесериалов.

Личная жизнь 
Её первым мужем был актёр Хосе Алонсо. В браке родилась дочь Мария Ребека, тоже актриса. Во втором браке с Омаром Гонсалесом родился сын Рафаэль Омар, актёр.

Творчество

Теленовеллы 
 1963 — Вина отцов / La Culpa de los Padres (сериал)
 1963 — Эгоистичные матери / Madres Egoistas (сериал)
 1964 — История труса / Historia de un Cobarde (сериал)
 1964 — Боль жизни / El Dolor de Vivir (сериал)
 1965 — Бабушки / Las Abuelas (сериал)
 1966 — Мария Исабель / Maria Isabel (сериал) — Роза Исела / Гарсиела
 1966 — Право на рождение / El Derecho de Nacer — Анита
 1966 — Пас / El medio pelo (сериал) — Аурорита Перес Гарсия
 1967 — Анита де Монтемар / Anita de Montemar (сериал) — Алисия
 1967 — Цвет вашей кожи / Un color para tu piel (сериал)
 1967 — Планета гигантов / Gigantes planetarios — Анис
 1967 — «Прощай, брат» / «Adios cuñado»
 1967 — Дон Жуан 67 / Don Juan 67 — Делия
 1967 — Суд наших детей / El juicio de nuestros hijos (сериал)
 1967 — Фелипа Санчес — маркитантка / Felipa Sanchez, la soldadera (сериал) — Лолита
 1967 — Тоска о прошлом (сериал) / Angustia del pasado
 1968 — Мария Исабель / María Isabel — Грасиела Перейра
 1968 — Сексуальный агент 00 / Agente 00 Sexy — Глория
 1968 — Любовь Хуана Черраскеадо / Los amores de Juan Charrasqueado — Хуанито (голос)
 1968 — Руби / Rubi (сериал) — Марибель де ла Фуэнте
 1968 — День свадьбы / El día de la boda — Марта
 1968 — Женщины без любви / Mujeres sin amor (сериал)
 1968 — Молодость — божественное сокровище / Juventud divino tesoro (сериал)
 1970 — Yesenia (Есения) — Луиса
 1970 — Mariana (Мариана)
 1985 — Vivir un Poco (Прожить немного)
 1986 — Pobre Juventud (Бедная юность)
 1987 — Дикая Роза — Полетт Монтеро де Мендисабаль (дубл.Раиса Рязанова)
 1989 — Моя вторая мама — Мария
 1990 — Balada por un Amor (Баллада о любви_)
 1990 — Amor de Nadie (Ничья любовь) — Бетти
 1996 — Умереть дважды — Кармен
 1996 — Марисоль — София Гарсес дель Валье
 2000 — Carita de Angel (Личико ангела)— Альтаграсия Ривера
 2001 — Злоумышленница — Лаура
 2004 — Mision S.O.S. (Миссия спасения) — Клеменсия Мартинес
 2007 — Destilando amor — Констанца
 2008 — Palabra de mujer (Слово женщины) — Карлота
 2008 — Un gancho al corazón — Тереса Гарсия
 1970 - Белые розы для моей чёрной сестры

Кино 
 1965 — Gigantes plantarios
 1966 — Don Juan67
 1970 — Cruz de Amor
 1970 — Rosas blancas para mi hermana negra
 1971 — Есения — Луиса
 1981 — El Robo imposible

Театр 
 La luna azul
 Los signos del Zodiaco
 Tres autenticos Angelitos
 El casado casa quiere
 Tu y yo igual amor

Ссылки 
 Ирма Лосано на сайте КиноПоиск
 Официальный сайт Ирмы Лосано  
  Ирма Лосано на Amorlatino
  Ирма Лосано на Alma-Latina (на исп.)
 [www.network54.com/Forum/223031/message/1041037195/Biograf%EDa+de+Irma+Lozano Об Ирме Лосано]  

Умершие от рака слюнных желёз
Похороненные в Мехико